Antonci (Poreč), een plaats in de Kroatische gemeente Poreč
Antonci (Grožnjan), een plaats in de Kroatische gemeente Grožnjan